Robert (1269-1276) est le troisième fils de Philippe III et d'Isabelle d'Aragon donc le petit-fils de Saint Louis et de Jacques Ier d'Aragon.

Il est le frère de Louis de France, de Philippe le Bel et du Charles de Valois.

Notes et références 

Naissance en 1269
Décès en 1276
Capétien direct